Тихе серце — фільм 2014 року режисера Білле Аугуста.
 Тихе серце — фільм 2019 року режисера Роджера Мітчелла.